Příjmení Machala nosí více významných osobností:

 Ivana Machalová (* 1981) – česká divadelní herečka
 Josef Machala (* 1960) - český hokejista
 Libor Machala (* 1970) – český spisovatel 
 Lubomír Machala (* 1958) – český vysokoškolský profesor a bohemista 
 Marianna Jánošíková-Machalová (* 1972) – slovenská sochařka
 Oldřich Machala (* 1963) – český fotbalista, reprezentant a fotbalový trenér
 Ondřej Machala (* 1999) – český hokejový útočník
 Tomáš Machala (* 1967) – český fotbalista, obránce
 Jindřich Machala (* 1944) – český etnograf zabývající se Libavskem. Autor knihy Kronika Libavska 

Česká příjmení